Локтіо́нов — прізвище російського походження.

Відомі носії:
 Локтіонов Андрій В'ячеславович (нар. 1990) — російський хокеїст.
 Локтіонов Андрій Федорович (1909—1982) — учасник німецько-радянської війни, льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Локтіонов Владислав Олександрович (1976—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Локтіонов Олександр Дмитрович (1893—1941) — радянський воєначальник, генерал-полковник.
 Локтіонов Максим Вікторович (нар. 1988) — російський актор театру і кіно.
 Локтіонов-Стезенко Микола Полікарпович (нар. 1929) — радянський та український кінорежисер, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Локтіонов Роман Борисович (нар. 1986) — український футболіст.
 Локтіонов Роман Геннадійович (нар. 1985) — російський футболіст.

Див. також 
 Лактіонов

Російські прізвища